Raimondo Ponzio I di Tolosa (... – 960 circa) – conte di Tolosa, duca di Settimania, conte di Nîmes e conte d'Albi, dal 924 alla morte, anche duca d'Aquitania, dal 932 al 959 e conte d'Alvernia, dal 932 al 955
 Ponzio I di Empúries (... – 1078 circa) – nobile franco, conte di Empúries e di Peralada, dal 1040 alla morte
 Ponzio I di Urgell (1216-1243) – Signore di Cabrera, Visconte di Cabrera e Visconte d'Àger, dal 1228 e conte di Urgell, dal 1236 (pretendente dal 1231) alla morte